Андрей Васильевич Кубарьков (25 августа 1993 года) — российский самбист из города Выкса, заслуженный мастер спорта России, 2-кратный чемпион России и мира,  двукратный победитель Кубка России, обладатель Кубка Мира, бронзовый призёр Европейских игр.

Спортивные достижения 
 Чемпионат России по самбо 2018 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2020 года — ;
 Чемпионат России по самбо 2022 года — ;

Семья 
Женат на Кубарьковой Анне Алексеевне. В 2017 году у пары родилась дочь Ева.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Самбисты по алфавиту
Самбисты России
Чемпионы России по самбо
Чемпионы мира по самбо